Stati Uniti d'America
Kidder – CDP della Contea di Marshall, Dakota del Sud
Kidder – città della Contea di Caldwell, Missouri
Kidder – township della Contea di Carbon, Pennsylvania